Geneeskunde
Syndroom van Korsakov, blijvende geheugenstoornis

Geografie
Korsakov, stad in Rusland

Personen of groepen met de naam Korsakoff, Korsakov of Korsakow

Alexander Korsakov (1753 – 1840), Russisch generaal
Sergej Korsakov (1854 – 1900), Russisch neuropsychiater
DJ Korsakoff (1983), artiestennaam van house-diskjockey Lindsay van der Eng 
Kapitan Korsakov (2006). Belgische rockband

Semjon Korsakov (1787-1853), Russisch ambtenaar en homeopaat

Radio en televisie
Het Korsakow-syndroom, hoorspel van Theodor Weißenborn

Voeding en drank
Korsakoff, een Belgisch speciaalbier gebrouwen voor de Leuvense Fakbar Pavlov

Zie ook 
Rimski-Korsakov, doorverwijspagina